Лампа може да се отнася за:

 Лампа – осветителен уред, която може да бъде:
 Електрическа лампа (електрическа крушка)
 Газена лампа
 Маслена лампа (лампата на Аладин)
 Карбидна лампа
 Флуорисцентна лампа
 Неонова лампа
 Кварцова лампа
 Ацетиленова лампа и др.

 Лампа – приспособление в електрониката, което може да бъде:
 Електронна лампа (радиолампа, катодова лампа)
 Кинескоп (образна лампа)
 Осцилоскопска лампа
 Рентгенова лампа и др.

 Други осветителни уреди, които използват осветителни или електронни лампи – фенер, рефлектор, скенер
 Лампа (град), средновековен град в Мала Азия

Вижте също 
 Абажур